Рур (, ) — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт,  провінція Турин.
 Рур () — річка на території Німеччини, права притока Рейну.
 Рур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи.
 Рурський регіон
 Рурський вугільний басейн.